ДПИ — аббревиатура:

 Даугавпилсский педагогический институт (сейчас Даугавпилсский университет)
 Дзержинский политехнический институт
 Донецкий политехнический институт (сейчас Донецкий национальный технический университет)
 Донской политехнический институт (сейчас Южно-Российский государственный технический университет)
 Демократическая партия Италии
 Демократическая партия Индонезии
 Декоративно-прикладное искусство